Yanaca puede referirse a:

 Yanaca, ruinas arqueólogas;
 Yanaca, pueblo en Perú; o
 Yanaca, distrito en Perú.